Indische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Indische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Indische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Indische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Indische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Indische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)